Хедира () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хедира, Рани (род. 1994) — немецкий футболист тунисского происхождения, полузащитник.
 Хедира, Сами (род. 1987) — немецкий футболист тунисского происхождения, полузащитник.